

Ганкок — місто, штат Айова
 Ганкок — місто, штат Мен
 Ганкок — місто, штат Меріленд
 Ганкок — місто, штат Массачусетс
 Ганкок — місто, штат Мічиган
 Ганкок — місто, штат Міннесота
 Ганкок — місто, штат Нью-Гемпшир
 Ганкок — місто, штат Нью-Йорк
 Ганкок — місто, штат Вермонт
 Ганкок — місто, штат Вісконсин
 Ганкок — селище, штат Нью-Йорк
 Ганкок — селище, штат Вісконсин
 Ганкок — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир

Див. також 
 Генкок (округ, Іллінойс)